Rejon dołyński – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu kirowohradzkiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1923, ma powierzchnię 1200 km² i liczy około 36 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Dołyńska.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada, 1 osiedlowa rada i 17 silskich rad, obejmujących w sumie 46 wsi i 1 osadę.

Miejscowości rejonu